Брынца́лов — русская фамилия. Известные носители:
 Брынцалов, Владимир Алексеевич (род. 1946) — российский предприниматель и политик, владелец фармацевтических компаний.
 Брынцалов, Игорь Юрьевич (род. 1971) — российский государственный деятель, Председатель Московской областной думы с 15 декабря 2011 года, племянник В. А. Брынцалова.
 Брынцалов, Юрий Григорьевич (род. 1949), двоюродный брат Владимира Алексеевича — генеральный директор ЗАО «Брынцалов-А».
 Брынцалова, Татьяна Алексеевна (род. 1949), сестра Владимира Алексеевича — бывший генеральный директор ЗАО «Брынцалов-А».

Примечания